Lors de la saison 2002-2003 de l'Étendard de Brest le club a terminé  du championnat de Pro B.

Effectifs 

Entraineur : Yves-Marie Verove

Championnat : Pro B

Liens externes 
  Site Officiel de l'Étendard de Brest

Saison de l'Étendard de Brest